Amtsgericht Weiler steht für:

 Amtsgericht Weiler, früherer Name des Amtsgerichtes Weiler-Lindenberg im Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern (1879–1970)
 Amtsgericht Weiler (Elsass) in der Gemeinde Weiler, Reichsland Elsaß-Lothringen, Deutsches Reich (1879–1918)